Álex Martínez puede referirse a los siguientes hombres:

 Álex Martínez Fernández, actor español
 Álex Martínez Tapia, futbolista chileno.
 Alejandro Martínez Sánchez, futbolista español.

Además, Àlex Martínez puede hacer referencia a:
 Àlex Martínez (n. 1998), futbolista andorrano.